Romániai települések
 Rusești Fehér megyében
 Rusești Hunyad megyében